Известны следующие личности по фамилии «Янишевский» :
 
 Янишевский, Владимир Николаевич (1942—2009) — советский футболист.
 Янишевский, Дмитрий Эрастович (1875—1944) — русский и советский геоботаник и морфолог растений.
 Янишевский, Леон (1810—1861) — польский поэт, писатель и переводчик.
 Янишевский, Михаил Эрастович (1871—1949) — геолог и палеонтолог, доктор геологоминералогических наук, профессор ЛГУ (1919—1949).
 Янишевский, Михал (1926—2016) — польский генерал, доверенное лицо Войцеха Ярузельского.
 Янишевский, Николай Андреевич (1891—1966) — советский учёный в области гидротехники и мелиорации, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Янишевский, Эраст (Ераст) Петрович (1873—1936) — казанский городской голова, профессор Казанского университета.
 Янишевский, Ян Хризостом (1818—1891) — польский католический священник, епископ Познани в годы 1871—1891. Польский патриотический активист и политик.

Примечания